Шолкович — фамилия.

Известные носители:

 Шолкович, Борис Михайлович (1900—1965) — советский учёный, конструктор, лауреат Сталинской премии.
 Шолкович, Семён Вуколович — русский педагог, член виленской археологической комиссии, автор ряда научных трудов.